Барсково — название населённых пунктов в России:

 Барсково — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Барсково — деревня в Лежневском районе Ивановской области.

См. также 
 Барсков — фамилия.